Petrov ou Petroff (masculin) ou Petrova (féminin) est un des patronymes les plus courants en Russie et en Bulgarie. Petrov est dérivé du prénom Piotr (en ) ou Petar (en ), tous les deux équivalents au prénom français Pierre.

Personnes 

 Aleksa Petrov, peintre d'icônes russe de la fin du .
  :
 Aleksandr Petrov (1983-), joueur de hockey sur glace estonien
 Aleksandr Petrov (1939-), joueur de basket-ball soviétique
 Aleksandr Petrov (1876-1941), lutteur russe
 Alexandre Dmitrievitch Petrov (1794-1867), joueur et théoricien russe des échecs
 Alexandre Konstantinovitch Petrov (1957-), dessinateur et réalisateur de film d'animation russe
  :
 Alexeï Petrov (1937-2009), cycliste soviétique
 Alexeï Petrov (1962-), homme d'affaires bulgare
 Antonina Petrova (1915-1941), partisane et médecin soviétique
 Danail Petrov (1978-), coureur cycliste bulgare.
 Daniel Petrov (1982-), coureur cycliste bulgare.
 Denis Petrov (1968-), patineur artistique russe.
 Dinko Petrov (1935-), lutteur bulgare de lutte gréco-romaine.
 Dmitriy Petrov (1982-), athlète russe, spécialiste du 400 m et du relais 4 × 400 m.
  :
 Evgueni Petrov (1903-1942), auteur satirique soviétique écrivant sous le nom de plume collectif Ilf et Pétrov.
 Evgueni Petrov (1978-), coureur cycliste russe.
 Gabriela Petrova (1992-), athlète bulgare.
 Galina Petrova (1920-1943), sergent-major dans l'Armée soviétique.
 Georgi Georgiev Petrov (1985-), coureur cycliste bulgare.
 Ielena Petrova (1966-), judokate russe.
 Ioulia Petrova (1979-), joueuse de water-polo russe.
  :
 Ivan Ivanovitch Petrov (1920-2003), artiste lyrique soviétique.
 Ivan Iefimovitch Petrov (1896-1958), général soviétique.
 Kirill Petrov (1990-), joueur russe de hockey sur glace.
 Konstantin Petrov (1945-2009), général soviétique.
  :
 Maria Petrova (1977-), patineuse artistique russe.
 Maria Petrova (1975-), gymnaste rythmique bulgare.
 Martin Petrov (1979-), footballeur bulgare.
 Matvei Petrov (1990-), gymnaste russo-albanais.
 Nadia Petrova (1982-), joueuse de tennis russe.
 Natasha Petrova (1951-), kayakiste bulgare.
 Nikolaï Petrov (1943-2011), pianiste russe.
 Nikita Petrov, historien russe spécialisé dans l'étude des services secrets soviétiques.
 Nina Petrova (1893-1945), tireuse d'élite soviétique.
 Ognyana Petrova (1964-), kayakiste bulgare.
 Oleg Petrov (1971-), joueur russe de hockey sur glace.
 Olena Petrova (1972-), biathlète ukrainienne.
 Olga Petrova (1884-1977), nom de scène de l'actrice britannique Muriel Harding.
 Osip Petrov (1806-1878), chanteur russe d'opéra.
  :
 Petar Petrov (né en 1955), athlète bulgare, médaillé olympique.
 Simon Petrov (1976-), joueur de basket-ball slovène.
 Spencer Petrov (1998-), coureur cycliste américain.
 Stanislav Petrov (1939-2017), lieutenant-colonel russe en retraite de l'Armée rouge.
 Stilian Petrov (1979-), footballeur bulgare.
 Stoyka Petrova (1985-), boxeuse bulgare.
  :
 Tatyana Petrova Arkhipova (1983-), athlète russe
 Tatiana Petrova (1973-), joueuse de water-polo russe
 Valeri Petrov (1920-2014), poète, scénariste et traducteur bulgare.
 Vassili Petrov (1917-2014), maréchal de l'Union soviétique.
 Vassily Rodionovich Petrov (1875-1937), chanteur d'opéra russe.
 Vitaly Petrov (1984-), pilote automobile russe. 
 Vitaly Petrov, entraîneur russe spécialiste du saut à la perche.
  :
 Vladimir Mikhaïlovitch Petrov  (1896-1966), réalisateur soviétique ;
 Vladimir Mikhaïlovitch Petrov (1907-1943), maître d'échecs letton ;
 Vladimir Vladimirovitch Petrov (1947-), joueur soviétique de hockey sur glace
 Vladimirs Petrovs (ou Petrov) (1907-1943), joueur d'échecs letton
 Vsevolod Alexeevič Petrov (1896–1955), un botaniste russe
 Yovtcho Petrov (1962-), chef d'orchestre bulgare
 Yuri Petrov, coureur cycliste soviétique

Noms composés 
 Kouzma Petrov-Vodkine (1878-1939), peintre, graphiste et décorateur de théâtre russe.

Toponymes

Petrova Gora, une montagne du centre de la Croatie.

Guiortche Petrov, une des dix municipalités spéciales qui constituent la ville de Skopje.

Petrova, une commune du județ de Maramureș.

Petrov Val, une ville de l'oblast de Volgograd.

Petrova Lehota, un village du district et de la région de Trenčín.

Petrov, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Petrov, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Petrov, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.
 Petrov nad Desnou, une commune du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc.

Divers 
 L'Entreprenant Monsieur Petrov, film américain de 1937.
 La défense Petrov est une ouverture du jeux d'échecs.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe
Homonymie de patronyme bulgare
Patronyme ukrainien
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités en  Tchéquie